Доброслав II (, умер в 1134 году) — король Дукли в 1099—1102 годах. Согласно летописи попа Дуклянина, Доброслав II был избран народом после смерти Константина Бодина, чтобы стать царём. Однако его правление было недолгим.

Биография

Происхождение 
Родился в середине XI века. Сын Михайло Воиславлевича и его второй жены, гречанки. Доброславу было около 25 лет, когда умер его отец.

Правление и борьба за власть 
Доброслав был свергнут князем Кочапаром. Тем временем армия Рашки во главе с Кочапаром и Вуканом захватила Дуклю, Доброслав II потерпел поражение в битве при Мораче и помещён в тюрьму. Тем не менее, Кочапар не смог сохранить свои позиции в Дукле и сбежал в Захумье, где вскоре скончался. Владимир, племянник Доброслава II, занимает трон после смерти Кочапара. Доброслав был освобождён из тюрьмы в Рашке и вернулся в Дуклю. Однако по возвращении король Владимир закрывает Доброслава II в тюрьме в Шкодере, где он был ослеплён и кастрирован по приказу вдовы Константина Бодина, королевы Яквинты.

Смерть 
Последние годы он провёл в монастыре святых Сергия и Ваха на реке Буна. Умер в 1134 году. Похоронен там же.

Примечания

Литература 
 
 
 

Родившиеся в XI веке
Правители Сербии
Правители Европы XII века
Воиславлевичи
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Умершие в 1134 году
Свергнутые монархи
Насильно ослеплённые